Па́вел Никола́евич Деми́дов:
 Демидов, Павел Николаевич (1798—1840) — русский предприниматель и меценат. Действительный статский советник.
 Демидов, Павел Николаевич — Георгиевский кавалер; майор; № 3674; 13 февраля 1823.